, настоящее имя  — вымышленный персонаж, один из центральных героев в серии видеоигр Metal Gear. На протяжении основной сюжетной линии персонажу достаются совсем разные роли: приспешник Ликвида Снейка, правая рука Солидуса, друг и соперник Биг Босса, а также главный противник Солида Снейка. Персонаж был хорошо встречен игровым сообществом за роль главного хитреца всей серии и главного связующего звена между многими персонажами.

Появления в играх 

В своём первом появлении Револьвер Оцелот представляется как стрелок мятежного отряда FOXHOUND, захватившего остров Шэдоу-Мозес с базирующимся на нём Metal Gear REX. Оцелот специализировался на допросах, а также являлся правой рукой Ликвида Снейка. Удерживая у себя в заложниках президента компании ArmsTech Кеннета Бейкера, Оцелот вызывает Солида Снейка на дуэль, таким образом становясь первым боссом в игре, однако схватка заканчивается тем, что в неё вмешивается Грей Фокс и отрубает Оцелоту правую руку. Несмотря на своё ранение, позже Оцелот будет участвовать в допросе Снейка, когда того поймают. Во время пытки Оцелот раскрывает главному герою, что он родился в Советском Союзе, а также состоял на службе в спецназе; истинных своих целей он, однако, Снейку не раскрывает. Оцелот стал единственным выжившим членом FOXHOUND к концу игры. В диалоге после титров становится понятно, что он всё время работал с Президентом Соединённых Штатов Джорджем Сирсом.

Со времени событий на Шэдоу-Мозес Оцелот, известный уже под псевдонимом , успел хирургическим путём пришить себе новую руку, которая раньше принадлежала Ликвиду. Это приводит к тому, что в Оцелоте зарождается вторая личность — Ликвид, который берёт контроль над телом каждый раз, когда Солид Снейк рядом. В ходе событий на танкере Оцелот больше походит на одного из наёмников Сергея Горлуковича, однако позже предаёт своего старого друга для того, чтобы украсть Metal Gear RAY, в то же время помешав планам Солида Снейка и Отакона. Позже, в ходе событий на заводе, Оцелот формирует ячейку террористической организации «Сыны свободы» совместно с бывшим президентом США, которым оказался Солидус Снейк. Однако Оцелот предаёт последнего, доказывая таким образом свою верность «Патриотам» — могущественной организации, тайно контролирующей Соединённые Штаты. Немного позже Ликвид снова берёт контроль над разумом Оцелота и уходит от Снейка, Солидуса и Райдена, чтобы убить лидеров организации.

В третьей номерной игре серии, действие которой происходит за 4 десятилетия до событий Metal Gear Solid, персонаж был показан молодым майором ГРУ, известным соответственно как . В игре Оцелот был под командованием полковника Волгина, руководя «отрядом Оцелот» () внутри ГРУ. После первого столкновения с Нейкидом Снейком он начинает использовать револьверы, так как предпочитает поглощать отдачу оружия локтем, что свойственно для стрельбы из револьверов. По ходу событий игры Оцелот часто сталкивается со Снейком и ближе к концу даже помогает ему. Также становится известно, что его настоящее имя — Адамска, а сам он внебрачный сын Босс. После смертей Волгина и Босс, Оцелот предстаёт перед игроками как тройной агент, одновременно работающий на организацию «Философы», КГБ и ЦРУ. От последних он, собственно, и получил прямой приказ,
согласно которому он должен был помогать Снейку в ходе его миссии, однако Оцелот провалил своё задание, так как «ЕВА», будучи агентом «Философов», добралась до Снейка первой.

Также молодой Оцелот, уже более известный как , появлялся в прямых сиквелах Metal Gear Solid 3 — Metal Gear Solid: Portable Ops и Metal Gear Solid: Peace Walker. В сюжете обеих игр Оцелот не играет ключевую роль, однако появляется в конце. В Portable Ops он убивает директора ЦРУ, после чего некто приглашает его вступить в организацию «Патриоты». В Peace Walker он не присутствует лично, однако много раз упоминается в записях «ЕВЫ» о жизни Босс. Также в игре можно получить запись телефонного разговора Оцелота и Зеро.

К  Оцелот предстаёт в новом образе, известный уже под именем Ликвид Оцелот. Оцелот сознательно использовал на себе техники самогипноза и наномашины, чтобы сделать себя психическим двойником Ликвида и таким образом желая сбить с толку ИИ «Патриотов». Как «Ликвид», Оцелот устанавливает основную компанию, которая управляет четырьмя самыми большими ЧВК, соревнуясь с «Патриотами» за контроль над миром. После угона системы «Патриотов» ЧВК Оцелота переключается на Снейка. После того, как Снейк и Отакон используют вирус FOXALIVE, чтобы удалить ИИ «Патриотов», Оцелот устраивает со Снейком кулачный бой, по итогам которого умирает от истощения. На самом деле, смерть Оцелота случилась из-за нового штамма FOXDIE, который Дребин-893 ввёл Снейку.

В Ground Zeroes Оцелот появляется только в сцене «дежавю», не относящейся к сюжетной линии. В The Phantom Pain Оцелот выступает двойным агентом для Венома Снейка и его «Diamond Dogs». Он играет ключевую роль в сюжетной линии, убеждая Венома Снейка посредством гипноза принять образ Биг Босса и помогая обоим последним бежать из военного госпиталя в Кипре. Опасаясь возможного проникновения шпионов в «Diamond Dogs», Оцелот выступает в команде в роли следователя, часто споря с Казухирой Миллером по поводу методов своей работы. В конце игры Оцелот изъявляет свою поддержку плану Биг Босса вести тайную войну против «Шифра», предвещая таким образом свою роль в последующих (по внутренней хронологии сеттинга) играх франшизы.

Дизайн персонажа 
Костюм Оцелота в Metal Gear Solid 1998 года выглядит вполне обычно для стрелков из спагетти-вестернов — пылевой плащ, шпоры и кобура, на левой же руке персонаж носит нарукавную повязку чёрного цвета; в известной степени он был срисован с актёра Ли Ван Клифа. Традиционное оружие Оцелота — револьверы, из которых им особо ценится Colt Single Action Army. Создавая персонажа, Хидэо Кодзима хотел добавить тона вестерна в моменты, когда появлялся Оцелот, которого срисовывали. При разработке Metal Gear Solid 2, Ёдзи Синкава собирался дать персонажу кибернетическую руку вместо той, которую отрубил Грей Фокс, однако идея не была реализована, так как разработчики решили дать Оцелоту руку Ликвида. После того, как Кодзима осознал, что фанаты серии нашли идею внедрения второй личности в разум Оцелота через новую руку нелепой, он пообещал, что объяснит причину в Metal Gear Solid 4.

Восприятие 
Образ Оцелота получил во многом положительные отзывы критиков, исходя из его роли как антагониста. Он — один из немногих персонажей, появлявшихся почти в каждой Metal Gear Solid и один из немногих, кто играл в сюжетной линии ведущую роль, что подчеркнули журналисты издания Game Informer в своей ретроспективе серии в 2008 году. Журналистами Official U.S. PlayStation Magazine Оцелот был признан недооценённым по сравнению с иконическим антагонистом Final Fantasy VII Сефиротом, будучи описан как «просто стойкий, подлый, хороший злодей». Ведущими программы Filter телеканала G4 Оцелот был поставлен в 2002 году на десятое место в десятке лучших злодеев видеоигр; в аналогичном рейтинге, составленном порталом IGN в 2010 году, Оцелот занял 28-е место из 100.

Оцелот часто включается в рейтинги лучших злодеев в истории видеоигр вообще и своей франшизы в частности. В 2008 году бой с Оцелотом в Metal Gear Solid занял восьмое место в десятке лучших сражений в истории серии по версии IGN, а сам персонаж удостоился второго места в рейтинге лучших злодеев серии; в 2007 обозреватели GameSpot, включая Оцелота в свой список лучших боссов серии, называют его одним из самых важных персонажей для сюжета, наряду с Солидом Снейком и Биг Боссом. В 2013 году портал GamesRadar поместил Оцелота на седьмое место из ста в рейтинге лучших злодеев из видеоигр. В 2008 году обозреватели GameSpy в числе лучших моментов из Metal Gear Solid выделяют также и сцену пыток Оцелота над Снейком, отмечая подход Оцелота к работе и сложность прохождения этого момента (с учётом важности его для дальнейшего сюжета) для игрока. Комментируя появление Оцелота в Metal Gear Solid 3, обозреватели этого же портала называют его «опорным» персонажем для своей серии, выражая надежду, что он станет интересным противником. Оценивая же роль Оцелота в Metal Gear Solid 2, журналисты GameSpy признают абсурдной идею с переменной сменой между личностями собственно Оцелота и таковой Ликвида Снейка, но тем не менее хорошо оценивают сцены с участием Оцелота в начале игры.

По мнению обозревателей журнала Edge, озвученному в их рецензии на Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, в лице Ликвида Оцелота Хидэо Кодзима «сотворил превосходного злодея, более совершенного, нежели в MGS2»; журналист IGN Джесс Шиден в 2007 году причисляет Оцелота к числу тех персонажей, которые, по его мнению, заслуживали собственной игры. Журналисты GamePro в своих рекомендациях по прохождению боссов Metal Gear Solid 4 называют последнее сражение между Солидом Снейком и Ликвидом Оцелотом «эпичным» даже несмотря на то, что последний, по признанию журналистов, превратился в «боксёрскую грушу» к концу битвы. В то же время, Джереми Пэриш из 1UP.com, наоборот, включил этот бой в свой список «самых тупых сражений с боссами» из-за весьма простого исполнения (в сравнении с более сложными боссами из Metal Gear Solid 3) и слишком большой длительностью для боя между оппонентами с учётом их возраста. Рэй Барнхолт из этого же портала в своей пятёрке «самых странных моментов» из MGS4 упоминает две сцены с участием Оцелота: взлом системы «Патриотов» с последующим использованием её против главных героев и имитация смерти Ликвида Снейка (см. Metal Gear Solid) во время сражения со Снейком на Шэдоу-Мозес..

Цитаты

Примечания

Ссылки 
 Оцелот на Metal Gear Wiki

Вымышленные персонажи с ампутированными конечностями
Персонажи-киборги в компьютерных играх
Вымышленные агенты ЦРУ
Вымышленные агенты КГБ
Вымышленные ветераны Афганской войны (1979—1989) ‎
Вымышленные персонажи, страдающие раздвоением личности
Вымышленные двойные агенты
Вымышленные гипнотизёры
Вымышленные майоры
Вымышленные стрелки
Вымышленные снайперы
Вымышленные массовые убийцы
Вымышленные наёмники
Вымышленные террористы
Персонажи Metal Gear
Вымышленные сироты
Боссы из компьютерных игр